Waterville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten:
Waterville (Iowa)
Waterville (Kansas)
Waterville (Maine)
Waterville (Minnesota)
Waterville (New York)
Waterville (Ohio)
Waterville (Washington)

Ierland:
Waterville (Ierland)